Токаревка () — посёлок городского типа в Веселиновском районе Николаевской области Украины.

История 
Основано в 1910 году.

Во время Великой Отечественной войны в 1941 - 1943 гг. селение находилось под немецкой оккупацией.

В январе 1989 года численность населения составляла , по данным переписи 2001 года - 2152 человека. По состоянию на 1 января 2013 года численность населения составляла 2064 человек.

Местный совет 
57030, Николаевская обл., Веселиновский р-н, пгт Токаревка, ул. Ленина, 33

Примечания

Ссылки 
 Учётная карточка населённого пункта — Токаревка на сайте Верховной рады 

Населённые пункты Веселиновского района
Посёлки городского типа Николаевской области